Томас Фрай:  (ок. 1710—1762) — англо-ирландский художник.
 Фрай, Томас (род. 1980) — швейцарский биатлонист.